Коллин Кэмп (, род. 7 июля 1953) — американская актриса и продюсер.

Жизнь и карьера 
Коллин Селеста Кэмп родилась и выросла в Сан-Франциско, штат Калифорния и начала свою карьеру будучи ребёнком в детском театре. На экране она дебютировала в фильме 1973 года «Битва за планету обезьян», а в 1975 году сыграла небольшую роль в комедии «Смешная леди» с Барброй Стрейзанд. В 1978 году она сыграла роль девушки Брюса Ли в фильме «Игра смерти» и большую часть семидесятых эксплуатировала образ «Королевы красоты» в различных комедийных фильмах. В фильме 1979 года «Апокалипсис сегодня» режиссёра Фрэнсиса Форда Коппола Коллин Кэмп сыграла роль Playmate, а в октябре того же года фактически позировала для Playboy. Вскоре она получила роль Кристин Шепард в популярном телесериале «Даллас», однако сыграла её только в двух эпизодах и после роль перешла Мэри Кросби.

Одной из наиболее успешных ролей в карьере Коллин Кэмп стала кантри-певица Кристи Миллер в комедии 1981 года режиссёра Питера Богдановича «Все они смеялись». В 1983 году она сыграла главную женскую роль в провальном фильме «Смоки и Бандит 3», а после появилась в комедиях «Полицейская академия 2: Их первое задание» и «Полицейская академия 4: Граждане в дозоре». Она дважды номинировалась на антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса второго плана» за роли в фильмах «Соблазнение» (1982) с Морган Фэйрчайлд, и «Щепка» (1993) с Шэрон Стоун. В общей сложности она сыграла в более восьмидесяти кинофильмах, среди которых были «Жадность», «Путь 29», «Мои голубые небеса», «Радость секса», «Девушка из долины», «Улика», «Незаконно твой», «Мир Уэйна», «Последний киногерой», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Скорость 2: Контроль над круизом» и «Афера по-американски».

В девяностых Коллин Кэмп стала активна за кадром и выступила в качестве продюсера десятка телевизионных и полнометражных фильмов. С 1986 по 2001 год она была замужем за Джоном Голдвином, директором студии Paramount, у них есть дочь, родившаяся в 1989 году.

Примечания

Ссылки 
 

Телепродюсеры США
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США